Капаннори () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Лукка.

Население составляет 45 356 человек (2008 г.), плотность населения составляет 290 чел./км². Занимает площадь 157 км². Почтовый индекс — 55012. Телефонный код — 0583.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица, празднование 16 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.capannori.lu.it/

Уроженцы 
 Пиаджа, Карло — путешественник по Африке.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/